Орельская, Ольга Владимировна  (род. 1951) — российский архитектор, доктор архитектуры.
 Орельская, Марина Валерьевна (род. 1968) — российский индолог, санскритолог, переводчик, исследователь индийских языков.
 (2406) Орельская — типичный астероид главного пояса, который был обнаружен 20 августа 1966 года.